

Geografia 
 Monte Toc – monte conosciuto per via di una sua frana che nel 1963 causò la Strage del Vajont

Sigle 
 Table of Contents – Indice
 Theory of Constraints – Teoria dei vincoli, una teoria di management 
 Total organic carbon – carbonio organico totale, parametro usato per determinare il contenuto di carbonio organico di un campione di acque reflue
Technology Operation Center – l’area della Direzione Technology che si occupa di monitorare l’intera programmazione Sky dopo la messa in onda, mettendo in atto una serie di verifiche specifiche. Per Mediaset, il centro di produzione televisiva è situato a Segrate in Via Marconi 27.
Perforazione orizzontale controllata – è una tecnologia no dig idonea alla installazione di nuove condotte senza effettuare scavi a cielo aperto.

Codici 
 TOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toccoa (Stati Uniti)
 toc – codice ISO 639-3 della lingua totonaca di Coyutla

Informatica 
 TOC – protocollo di messaggistica istantanea

Cucina 
 Tóch – un piatto tradizionale della cucina comasca, simile alla polenta, tipico particolarmente di Bellagio